Marie Terezie nebo Marie Tereza je jméno následujících osobností:

 Marie Terezie (1717–1780) – arcivévodkyně rakouská, královna uherská a česká
 Marie Tereza Neapolsko-Sicilská (1772–1802) – císařovna rakouská, manželka Františka I.
 Marie Terezie Izabela Rakouská (1816–1867) – dcera arcivévody Karla, vévody těšínského
 Marie Terezie Bourbonská (1778–1851) – dcera francouzského krále Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty
 Marie Tereza Habsburská – více osob (rozcestník)
 Marie Terezie Savojská (1694–1772) – česká šlechtična z rodu Lichtenštejnů
 Marie Tereza Savojská (1756) (1756–1805) – manželka francouzského krále Karla X.
 Marie Tereza Savojská (1803) (1803–1879) – dcera sardinského krále Viktora Emanuela I.
 Marie Tereza Španělská – více osob (rozcestník)
 Marie Tereza Toskánská (1801–1855) – sardinsko-piemontská královna a vévodkyně savojská
 Marie Tereza Portugalská (1855–1944) – třetí manželka rakouského arcivévody Karla Ludvíka
 Marie Tereza Toskánská (1862) (1862–1933) – vévodkyně toskánská
 Marie Terezie Trani (1867–1909) – dcera hraběte Ludvíka Trani
 Maria Teresa Lucemburská (* 1956) – lucemburská velkovévodkyně

další
 Marie Terezie (seriál) – televizní seriál v koprodukci ČR, SR, Rakouska a Maďarska